

Біг-Спрінг — місто, штат Техас
 Біг-Спрінг — переписна місцевість, штат Меріленд
 Біг-Спрінг — переписна місцевість в окрузі Монтгомері, штат Міссурі